Alfredo Bordonali – ex calciatore italiano
 Fabio Bordonali – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada italiano
 Ferdinando Bordonali – politico italiano
 Simona Bordonali – politica italiana